Lee Ya-hsuan і Котомі Такахата були чинними чемпіонками, але цього разу Лі вирішила не брати участі. Такахата грала в парі з Ерікою Семою, але в першому колі їх перемогли Хань Сіюнь і Джессіка Мур.

Лу Цзінцзін і Ю Сяоді здобули титул, у фіналі перемігши Ґо Ханю і Є Цююй з рахунком 7–6(7–2), 4–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Dalian Women's Tennis Open, парний розряд
2017
Тур WTA 2017